Banco Herrero, banc fundat en Oviedo (Astúries) el 1911 per Policarpo Herrero Vázquez
 Biografies:
 Antonio Herrero Lima (Madrid, 1955 - Marbella, 1998), periodista radiofònic espanyol
 Bruno Herrero Arias (Jerez de la Frontera, 1983), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 Carla Herrero (Girona, 1994), activista contra l'assetjament escolar i conferenciant catalana
 David Herrero Llorente (Bilbao, 1979), ciclista basc 
 Domingo Herrero Sebastián (Titaigü)es, 1821 - Castelló de la Plana, 1895), advocat i polític valencià
 Felipe Herrero Baeza (Madrid, 1970, futbolista espanyol que jugava de migcampista
 Felisa Herrero (Rapariegos, província de Segòvia, 1905 - Madrid, Castella, 1962), cantant castellana
 Fernando Herrero Tejedor (Castelló de la Plana, 1920 - Villacastín, 1975), polític valencià, que va ser ministre del govern d'Espanya i secretari general del Movimiento 
 Jesús María Herrero Gómez (Saragossa, 1984), futbolista aragonès
 Joan Herrero i Manich (Barcelona, 1930 -Mataró, 2011), escolapi català
 José Herrero Berrendero (Fuencarral, Madrid, 1934), ciclista espanyol 
 José Joaquín Herrero y Sánchez (Requena, 1858 – Madrid, 1945), polític valencià 
 José Ramón Herrero Merediz (Gijón, 1931), polític
 Juan Carlos Herrero Duo (Gernika, 1961), futbolista i entrenador basc
 Manuel Herrero Galaso o Manolo Herrero (Andújar, Andalusia, 1970), futbolista andalús
 Manuel Herrero Maestre (Villena, 1967), futbolista i entrenador valencià
 Miguel Alfonso Herrero Javaloyas (Burjassot, 1988), futbolista valencià
 Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 1940), polític i jurista espanyol 
 Santiago Herrero o Santi Herrero (Madrid, 1943 – Douglas, Illa de Man, 1970), pilot de motociclisme espanyol